Tenares kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Tenares (kommun), Hermanas Mirabal, 
 Tenares (ort), Hermanas Mirabal,